Il singolare del torneo di tennis Morocco Tennis Tour 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Jasmina Tinjic che ha battuto in finale Kirsten Flipkens 7-64, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

 Nina Bratčikova (primo turno)
 Elica Kostova (quarti di finale)
 Réka-Luca Jani (secondo turno)
 Anna Floris (primo turno)

 Kirsten Flipkens (finale)
 Jana Čepelová (semifinali)
 Laura Thorpe (secondo turno)
 Dinah Pfizenmaier (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour 2012